Саманта Матис () је америчка глумица, рођена 12. маја 1970. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
|1989.
|
|-{Forbidden Sun}-
|Пола
|
|-
|1990.
|
|-{Pump Up the Volume}-
|Нора Динеро
|
|-
|1992.
|
|-{This Is My Life}-
|Ерика Ингелс
|
|-
|1992.
|
|-{FernGully: The Last Rainforest}-
|Криста (глас)
|
|-
|1993.
|
|-{The Music of Chance}-
|Тифани
|
|-
|1993.
|
|-{Super Mario Bros.}-
|принцеза Дејзи
|
|-
|1993.
|Ситница звана љубав
|-{The Thing Called Love}-
|Миранда Пресли
|
|-
|1994.
|
|-{Little Women}-
|старија Ејми Марч
|
|-
|1995.
|
|-{Jack and Sarah}-
|Ејми
|
|-
|1995.
|
|-{How to Make an American Quilt}-
|млада Софија Дарлинг Ричардс
|
|-
|1995.
|
|-{The American President}-
| Џејни Басдин
|
|-
|1996.
|Сломљена стрела
|-{Broken Arrow}-
| Тери Кармајкл
|
|-
|1996.
|
|-{Museum of Love}-
|Стефани
|кратки филм
|-
|1998.
|
|-{Waiting for Woody}-
| Гејл Силвер
|кратки филм
|-
|1998.
|
|-{Sweet Jane}-
|Џејн
|
|-
|2000.
|
|-{The Simian Line}-
|Меј
|
|-
| 2000. || Амерички психо || -{American Psycho}- || Кортни Ролинсон|| 
|-
|2000.
|
|-{Attraction}-
|Кори
|
|-
|2004.
|Панишер
|-{The Punisher}-
|Марија Касл
|
|-
|2005.
|
|-{Kids in America}-
|Џенифер Роуз
| 
|-
|2005.
|
|-{Touched}-
|Џини Бејтс
|
|-
|2006.
|
|-{Believe in Me}-
|Џин Дрискол
|
|-
|2006.
|
|-{Local Color}-
|Карла
|
|-
|2009.
|
|-{The New Daughter}-
|Касандра Паркер
|
|-
|2009.
|
|-{Apple Pie and Coffee}-
|глас
|кратки филм
|-
|2010.
|
|-{Buried}-
| Линда Конрој
|глас
|-
|2010.
|
|-{Order of Chaos}-
|Џенифер
|
|-
|2010.
|
|-{Lebanon, Pa.}-
|Вики
|
|-
|2011.
|
|-{Good Day for It}-
|Сара Брајант
|
|-
|2011.
|
|-{Camilla Dickinson}-
|Роуз Дикинсон
|
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Америчке глумице
Биографије живих особа